Ри́воли (, ) — итальянская коммуна с населением 48 687 жителей в Метрополии города Турин в Пьемонте, расположенная в столичном регионе столицы Пьемонта, примерно в 15 км к западу от Турина и сразу после коммуны Колленьо.

Риволи граничит со следующими муниципалитетами: Турин, Пьянецца, Казелетте, Альпиньяно, Колленьо, Роста, Грульяско, Вилларбассе, Ривальта ди Торино, Орбассано.

Покровительницей города почитается Пресвятая Богородица (Madonna della Stella), празднование 21 сентября.

История 
По неподтверждённым археологическими и историческими данными источникам, считается, что до романского завоевания области вблизи современного Риволи населяли таврины, племя лигуров, которые после IV века, скорее всего, присоединились к кельтам, пришедшим из южных районов Франции. Эта территория была завоевана римлянами в 221 году до нашей эры.

Не путать с Риволи в провинции Верона, где в 1797 году 14-15 января произошла известная битва между войсками Наполеона Бонапарта и австрийской армией под командованием генерала И. Альвинци.

Главные достопримечательности 
Риволи известен замком () — недостроенной резиденция королевского дома Савойских, где сейчас размещается Музей современного искусства.

Другие достопримечательности:
 Дом XIV века Каса дель Конте Верде ()
 Палаццо Пьоццо ()
 парк Вилла Колла ()
 Музыкальный дом () — бывшая бойня.

Демография

Известные жители и уроженцы 
 Виктор-Амадей II
 Карл Эммануил I

Города-побратимы 
  Крань, Словения
   Мольет-дель-Вальес, Испания (Каталония)
  Монтелимар, Франция
  Равенсбург, Германия

Топонимы в других городах, связанные с Риволи 

В честь победы Наполеона в Риволи Веронезе, в Париже названа одна из центральных улиц города, на которой располагаются, в частности, Лувр и здание мэрии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Риволи

Города Италии